Proteus:

Таксоны:
 Европейский протей (Proteus anguinus) — хвостатая амфибия семейства протеев, единственный вид рода Протеи.
 Proteus (бактерии) — международное научное название рода бактерий семейства Enterobacteriaceae.

Прочее:
  — мультипротокольный клиент мгновенного обмена сообщениями для Mac OS X.
 Proteus (подводный робот) — многоцелевая роботизированная подводная платформа.
 Proteus (САПР) — пакет программ для автоматизированного проектирования электронных схем.
 Proteus (космическая платформа) — космическая платформа, разработанная компанией Alcatel Space (Франция).
 — компьютерная игра 2013 года.

См. также 
 Протей